Polmoni – organi per la respirazione in ambiente subaereo.
 Polmone umano
 Polmoni a libro – tipo di organo respiratorio presente negli aracnidi
 Polmone – utilizzato come alimento
 Polmone – in idraulica indica un recipiente ermetico posto in una condotta d'acqua che attutisce gli sbalzi di pressione, sfruttando la comprimibilità dell'aria in esso contenuta.
 Polmone di recupero  – recipiente idraulico utilizzato in alcuni motori a pistoni
 Rhizostoma pulmo o polmone di mare